El Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, anteriormente conocido con el nombre de Estadio Municipal de Marbella es un estadio de Marbella, España. Es el estadio del Marbella Fútbol Club. La capacidad del estadio es de 7.000 personas. En este recinto deportivo, tuvo lugar la Marbella Cup y la Football Impact Cup.

El 23 de febrero de 2019, el estadio fue renombrado como Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas en honor al primer deportista de élite de Marbella.

Queen actuó en el estadio el 5 de agosto de 1986 durante la Magic Tour. Fue la penúltima actuación en vivo de Freddie Mercury con la banda. Exactamente dos años después, Michael Jackson actuó frente a 28.000 durante la Bad World Tour. En julio de 1990, Prince actuó aquí en la Nude Tour.

Referencias 

Fútbol en España en 1975
Estadios de fútbol de Andalucía del siglo XX